

Presentación previa 
Por ser un torneo nuevo no tiene campeón defensor.

Bjorn Fratangelo ganó el título tras derrotar en la final Chung Hyeon.

Cabezas de serie 

  Yūichi Sugita (Segunda ronda)
  Somdev Devvarman (Primera ronda)
  Kyle Edmund (Primera ronda, retiro)
  Hiroki Moriya (Primera ronda)

<ol start=5>
  Chung Hyeon ''(Finalista)
  Luke Saville ''(Segunda ronda)
  Radu Albot ''(Segunda ronda)
  Bradley Klahn ''(Cuarto de final)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Launceston 2015